Клавдиа́н () — мужское имя римского происхождения.

Отчества: Клавдиа́нович, Клавдиа́новна.

Производные от русского имени: Кла́вдя; Клавдю́ха; Клавдю́ша; Кла́ва.

Известные носители 
 Клавдиан — философ-неоплатоник.
 Клавдий Клавдиан — древнеримский поэт.
 Клавдиан Мамерт — галло-римский христианский богослов и духовный писатель V века н. э.

Святые 
 Клавдиан Мелитинский — мученик.
 Клавдиан Пергийский (Памфилийский) — мученик.
 Клавдиан Перс — мученик.
 Клавдиан — мученик Африканский. Пострадал вместе с Виктором в Иераполе, память 24 октября .
 Клавдиан — мученик Африканский. Пострадал вместе с Сатурнином (Saturinus), Примом (Primus), Флавианом (Flavianus), Астерием (Asterius), Каром (Carus) и Сатуром (Satur), память 25 октября .

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки